Dial peut faire référence à :
 DIAL, second satellite artificiel réalisé par l'Allemagne ;
 , branche américaine du groupe allemand Henkel ;
 , marque de savon américaine ;
 Dial Records, plusieurs noms de label discographique ;
 , localité américaine de l'État de Virginie-Occidentale.
 Dial, ancienne enseigne  en Belgique du groupe Delhaize.